Командный чемпионат России по спидвею 2008 - шестнадцатый розыгрыш турнира.  
От участия в чемпионате из-за финансовых проблем отказался клуб Нефтяник (бывший Лукойл), потерявший титульного спонсора; СТМК Турбина принял решение участвовать только в юниорских соревнований.

Кроме того, выступавшую в 2007 году в российском чемпионате украинскую команду Ураган сменил СК Шахтёр.

Регламент чемпионата 

Согласно решению Национальной Лиги Спидвея, было решено утвердить разрешение на участие 2 легионеров на одну гонку в чемпионате России 2008.

Участники чемпионата

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею